Григорий Петрович Силкин:
 Силкин, Григорий Петрович (1898—1964) — советский партийный и государственный деятель.
 Силкин, Григорий Петрович (1920—1943) — лейтенант, Герой Советского Союза.